Henry Pelham-Clinton, II duca di Newcastle – nobile inglese
 Henry Pelham-Clinton, IV duca di Newcastle – politico inglese
 Henry Pelham-Clinton, V duca di Newcastle – politico britannico